Li Jue peut désigner :

 Li Jue (?-198), un général de l'armée servant sous le seigneur de guerre Dong Zhuo pendant la fin de la dynastie des Han ;
 Li Jue (1900-1987), lieutenant-général chinois.